Vardica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu grada Umaga, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 76 stanovnika te 28 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 68 stanovnika.

U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Materada. Od 1880. do 1900. iskazivano kao dio naselja.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji